Veljković ist der Familienname folgender Personen:

 Lubina Hajduk-Veljković (* 1976), sorbische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Miloš Veljković (* 1995), serbisch-schweizerischer Fußballspieler
 Nataša Veljković (* 1968), serbische Pianistin
 Stefana Veljković (* 1990), serbische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Haus der Familie Veljković